Laclo, Lacló oder Laklo bezeichnet mehrere geographische Objekte in Osttimor:

 ein Ort in Manatuto/Osttimor, siehe Laclo
 ein Verwaltungsamt in Manatuto/Osttimor, siehe Laclo (Verwaltungsamt)
 ein Suco im Verwaltungsamt Atsabe, siehe Laclo (Atsabe)
 ein ehemaliger Suco im Verwaltungsamt Aileu/Osttimor
 ein Dorf im Suco Aitemua, siehe Laclo (Ort Aitemua)
 eine Aldeia im Suco Aitemua, siehe Laclo (Aitemua)
 eine Aldeia im Suco Liurai (Aileu), siehe Laclo (Liurai)
 ein Ort in der Aldeia Laclo, im Suco Liurai, siehe Laclo (Ort, Liurai)
 ein Ort und Aldeia im Suco Ducurai, siehe Ducurai
 einen Fluss im nördlichen Osttimor, siehe Nördlicher Lacló
 einen Fluss im südlichen Osttimor, siehe Südlicher Lacló
 einen kleinen Fluss in der Gemeinde Liquiçá/Osttimor, siehe Laklo (Liquiçá)